Симери се може односити на:
 Симери (Катанцаро)
 Симери Маре (Катанцаро)